È la prima edizione del torneo.

In finale Maryna Zanevska ha sconfitto Viktorija Golubic con il punteggio di 7-6(6), 6-1.

Teste di serie 

  Wang Xiyu (ritirata)
  Diane Parry (primo turno)
  Lucia Bronzetti (primo turno)
  Jasmine Paolini (ritirata)
  Viktorija Golubic (finale)

  Jaqueline Cristian (primo turno) 
  Maryna Zanevska (Campionessa) 
  Dalma Gálfi (primo turno) 
  Harriet Dart (secondo turno) 
  Viktorija Tomova (secondo turno)

Wildcard 

  Elsa Jacquemot (secondo turno)
  Léolia Jeanjean (secondo turno)

  Kristina Mladenovic (quarti di finale) 
  Alice Robbe (primo turno)

Alternate 

  Kamilla Rachimova (semifinale)

  Anna Karolína Schmiedlová (primo turno)

Special exempt 

  Anna Blinkova (primo turno)

Qualificate 

  Olga Danilović (primo turno)
  Anastasija Gasanova (ritirata)

  Caty McNally (quarti di finale) 
  Jessika Ponchet (secondo turno)

Lucky loser 

  Ėrika Andreeva (primo turno)

  Ana Konjuh (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open Rouen Métropole 2022